Ben 10: Alien Force este término se puede referir a:
 La popular serie de televisión Ben 10: Alien Force.
 El videojuego Ben 10: Alien Force sobre la conocida serie.